Локи:

 Локи — бог хитрости, обмана и коварства в германо-скандинавской мифологии.
 Локи — патера на спутнике Юпитера Ио.
 Локи — персонаж из Marvel Comics.
 «Локи» — телесериал о персонаже комиксов Marvel.
 «Локи» — 5-я именная немецкая самоходная мортира «Карл» (1941).
 ЛОКИ — существовавшее в Липецке областное книжное издательство с 1958 по 1964 годы.

См. также 
 Локки